Il doppio del torneo di tennis Pro Tennis World Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Igor' Andreev e Dmitrij Tursunov che hanno battuto in finale Kenneth Carlsen e Thomas Enqvist 6-3, 63-7, 7-5.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Martin Rodriguez (quarti di finale)
 Simon Aspelin /  Massimo Bertolini (primo turno)

 Scott Humphries /  Mark Merklein (primo turno)
 Devin Bowen /  Todd Perry (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pro Tennis World Open 2004